Первая лига СР Югославии по футболу 1996/1997 () — 5-й сезон чемпионата Югославии по футболу с момента начала распада Югославии. Он начался 9 августа 1996 года и закончился 16 мая 1997 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1996/1997
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1996 году
Спорт в Союзной Республике Югославии в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997